Анджело Аккаттино (; род. 31 июля 1966, Асти, Италия) — итальянский прелат и ватиканский дипломат. Титулярный архиепископ Сабионы с 13 сентября 2017. Апостольский нунций в Боливии с 13 сентября 2017 по 2 января 2023. Апостольский нунций в Танзании со 2 января 2023.

Примечания

Ссылки 
 Информация 

Католические архиепископы
Апостольские нунции в Боливии
Апостольские нунции в Танзании